Воронцов, Тимофей Пименович (,  — , ) — фабрикант, основатель первой гармонной фабрики в России.

Биография 
Потомственный оружейник. В 1820-е годы владел самоварной мастерской. Как дополнительное производство организовал производство гармоней примитивной конструкции.

В 1830-е годы познакомился с музыкальным инструментом, привезённым с Нижегородской ярмарки И. Е. Сизовым. После внесения некоторых изменений в конструкцию, которые заметно улучшили качество инструмента, Тимофей Пименович наладил собственное производство гармоней.

В начале 40-х годов его гармонное производство переросло в самостоятельную «Вольно-оружейную гармонную фабрику» — первую в России. На ней трудились 10 наёмных рабочих, которые производили инструменты трех видов: большие, средние и малые. Всего изготовлялось до 4000 гармоней в год.

Из сохранившихся в Тульском областном архиве ведомостей фабрик И. Е. Сизова и Т. П. Воронцова за 1848 год видно, что вместе они выпускали около 10000 гармоней в год,

Большую часть своей продукции Т. П. Воронцов реализовал в Москве, а в летнее время на Нижегородской ярмарке им открывалась небольшая лавка, в которой можно было не только купить новый инструмент, но и отремонтировать ранее приобретённый.

После смерти Тимофея Пименовича фабрика перешла во владение его сыну Гавриле Тимофеевичу (1822—1899). С 1874 года владелец фабрики — его брат Аким (1819—1897) — почётный гражданин Тулы. Затем фабрикой руководил Алексей Акимович Воронцов (1865—1918) совместно с Александром Гавриловичем Воронцовым (1848—1920). После революции производство было национализировано. Его руководители и некоторые члены их семьи были ликвидированы как враждебные обществу элементы.

Литература 
 Белоусов А. В. Воронцов Тимофей Пименович // Тульский биографический словарь. Новые имена. — Тула: Издательский дом «Пересвет», 2003. — С. 44 — 45;
 Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. — М.: Издательство «Музыка», 1967. — С. 42 — 43;
 Мирек А. … И звучит гармоника. М., 1979;
 Мирек А. М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая энциклопедическая книга. — М.: ИНТЕРПРАКС, 1994. — С. 200—201.

Ссылки 
 Воронцов Тимофей Пименович

Фабриканты
Предприниматели XIX века
Предприниматели Российской империи